Рейс 815 может иметь следующие значения:
 Рейс 815 — авиационная катастрофа, произошедшая 3 сентября 1997 года близ Пномпеня с самолётом Ту-134Б-3 авиакомпании Vietnam Airlines.
 Рейс 815 — вымышленный рейс авиакомпании Oceanic Airlines из телесериала «Остаться в живых»